Auzon (Haute-Loire),  een gemeente in het Franse departement Haute-Loire
Auzon (Ardèche), een linkse zijrivier van de Ardèche in het gelijknamige departement in Frankrijk
Auzon (Vaucluse), een zijrivier van de Sorgue in het departement Vaucluse
Kanton Auzon, een kanton van het Franse departement Haute-Loire